Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1994-1995 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1994-1995
Championnat Espagne Football 1994-1995 D1
Championnat Espagne Football 1994-1995 D1
Espagne
Espagne